Александр Михайлович Солдатенков:
 Солдатенков, Александр Михайлович (1927—2013) — советский конструктор, Герой Социалистического Труда.
 Солдатенков, Александр Михайлович (1932—1999) — советский хоккеист.